Перемога (с  и  — Победа) может означать:

Топоним 
 Белоруссия
 Перемога — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

 Украина
 Перемога — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Перемога — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Перемога — село в Володарском районе Донецкой области.
 Перемога — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Перемога — село в Черняховском районе Житомирской области.
 Перемога — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Перемога — село в Барышевской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Перемога — село в Калиновской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Перемога — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Перемога — посёлок в Баштанском районе Николаевской области.
 Перемога — село в Николаевском районе Одесской области.
 Перемога — село в Тарутинском районе Одесской области.
 Перемога — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Перемога — посёлок в Белопольском районе Сумской области.
 Перемога — село в Глуховском районе Сумской области.
 Перемога — село в Кролевецком районе Сумской области.
Перемога — село в Липоводолинском районе Сумской области, ликвидировано в 2008 г.
 Перемога — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Перемога — посёлок в Золочевском районе Харьковской области.
 Перемога — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Перемога — посёлок в Харьковском районе Харьковской области.
 Перемога — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Перемога — село в Новотроицком районе Херсонской области.
 Перемога — посёлок в Бахмачском районе Черниговской области.
 Перемога — село в Нежинском районе Черниговской области.
Перемога — до 1989 г. название села Опильско в Сокальском районе Львовской области.

Другое 
 «Перемога» — украинский футбольный клуб из Днепра.

См. также 
 Победа
 Бируинца (значения)
Переможное